Grafenbuch ist der Name folgender Orte:

 Grafenbuch (Lauterhofen) ist ein großes Waldgebiet im Norden des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz. Das vormals überwiegend gemeindefreie, unbewohnte Gebiet gehört seit dem Jahr 2007 fast vollständig zum Markt Lauterhofen.
 Grafenbuch (Gemeinde Aurach), Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gräfenbuch